Нововолковский — посёлок в Мценском районе Орловской области России. Административный центр Подмокринского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к северо-западу от федеральной автотрассы , на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к юго-западу от города Мценска, административного центра района.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,2 %, женщины — соответственно 50,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 552 чел.

Инфраструктура 
Действуют начальная школа-детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и сельский клуб.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из восьми улиц.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района